Кути́ — село в Україні, у Червоноградському районі Львівської області. Населення становить 74 осіб.

Джерела

Посилання 
 Погода в селі Кути 

Населені пункти Радехівської міської громади
Населені пункти Червоноградського району
Села Червоноградського району
Села Львівської області